Арнольд Герман Людвиг Геерен (; 25 октября 1760, Арберген — 6 марта 1842, Гёттинген) — немецкий историк, профессор Гёттингенского университета, почётный член Российской академии наук (1826).
Первый и долгое время единственный, написавший целиком историю древности, - согласно Й. Визехёферу.

Биография 
Арнольд Герман Людвиг Геерен родился 25 октября 1760 года в Арбегене неподалёку от Бремена.

Изучал философию, теологию и историю в университете Геттингена, а затем отправился во Францию, Италию и Нидерланды. После возвращения работал профессором философии и истории в Гёттингенском университете.

Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона: Он первый выяснил, насколько важно изучение торговых сношений древних народов для понимания их государственного строя и гражданского быта. Его „Ideen über Politik, den Verkehr u. den Handel d. vornehmsten Völker der alten Welt“ (Геттинген, 1824—26) занимают благодаря этому выдающееся место в немецкой историографии.

Вместе с Ф. А. Укертом предпринял обширное издание по истории отдельных европейских государств озаглавленное: «Geschichte der europäischen Staaten». Эта работа весьма способствовала распространению исторического интереса и в Германии, и в Европе. Позднее дело учёных продолжил Вильгельм фон Гизебрехт.

В 1822 году избран иностранным членом Шведской королевской академии наук.

Полное собрание сочинений учёного вышло в Геттингене в 1821—1826 годах.

Арнольд Герман Людвиг Геерен скончался 6 марта 1842 года в городе Гёттингене.

Избранная библиография 

 «Geschichte des Studiums der klassischen Litteratur seit dem Wiederaufleben der Wissenschaften» (Геттинген, 1822);
 «Geschichte der Staaten des Alterthums» (там же, 1823);
 «Geschichte des europäischen Staatensystems»;
 «Versuch einer Entwickelung der Folgen der Kreuzzüge»;
 «Untersuchungen über die Quellen der vorzüglichsten alten Historiker und Geographen»;
 «Geschichte der europäischen Staaten».

Примечания

Литература 
 
 1911 Encyclopædia Britannica/Heeren, Arnold Hermann Ludwig 
 The Encyclopedia Americana (1920)/Heeren, Arnold Hermann Ludwig 

Выпускники Гёттингенского университета
Преподаватели Гёттингенского университета
Историки по алфавиту
Историки XVIII века
Историки XIX века
Историки Германии
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Датской королевской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Нидерландской королевской академии наук
Члены Прусской академии наук
Почётные граждане Гёттингена
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Члены Баварской академии наук